Трициртис:

 Трициртис — род красивоцветущих травянистых растений семейства Лилейные.
 Трициртис коротковолосистый — многолетнее травянистое короткокорневищное растение семейства Лилейные.